Сэм Ливитт (; 6 февраля 1904 — 21 марта 1984) — американский кинооператор. Лауреат премии «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильме «Не склонившие головы».

Биография 
Родился 6 февраля 1904 года в Нью-Йорке, США. С 1926 года начал работать в кино в качестве ассистента и второго оператора. В качестве основного кинооператора дебютировал на съёмках фильма 1932 года «Любовь и страсть». Известен по фильмам «Вор» режиссёра Расселла Рауса, «Не склонившие головы» и «Угадай, кто придёт к обеду?» Стэнли Крамера, «Анатомия убийства» и «Исход» Отто Премингера, а также по картинам «Кровавое кимоно» Сэмюэля Фуллера и «Майор Данди» Сэма Пекинпы. Состоял в Американском обществе кинооператоров с 1935 года.

Умер 21 марта 1984 года в Вудленд-Хиллз, США.

Избранная фильмография 
  — Вор / The Thief (реж. Расселл Раус)
  — Звезда родилась / A Star Is Born (реж. Джордж Кьюкор)
  — Человек с золотой рукой / The Man with the Golden Arm (реж. Отто Премингер)
  — Преступность на улицах / Crime in the Streets (реж. Дон Сигел)
  — Бурная вечеринка / The Wild Party (реж. Гарри Хорнер)
  — Не склонившие головы / The Defiant Ones (реж. Стэнли Крамер)
  — Создатели страха / The Fearmakers (реж. Жак Турнёр)
  — Анатомия убийства / Anatomy of a Murder (реж. Отто Премингер)
  — Высота Порк Чоп Хилл / Pork Chop Hill (реж. Льюис Майлстоун)
  — Кровавое кимоно / The Crimson Kimono (реж. Сэмюэл Фуллер)
  — Исход / Exodus (реж. Отто Премингер)
  — Совет и согласие / Advise & Consent (реж. Отто Премингер)
  — Мыс страха / Cape Fear (реж. Джей Ли Томпсон)
  — Майор Данди / Major Dundee (реж. Сэм Пекинпа)
 1965 — Доктор Голдфут и бикини-машины / Dr. Goldfoot and the Bikini Machine (реж. Норман Таурог)
  — Бэтмен / Batman (2 серии, реж. Роберт Батлер)
  — Угадай, кто придёт к обеду? / Guess Who’s Coming to Dinner (реж. Стэнли Крамер)
  — Команда разрушителей / The Wrecking Crew (реж. Фил Карлсон)
  — Человек в стеклянной будке / The Man in the Glass Booth (реж. Артур Хиллер)

Награды и номинации 
 Премия «Оскар» за лучшую операторскую работу
 Лауреат 1959 года за фильм «Не склонившие головы»
 Номинировался в 1960 году за фильм «Анатомия убийства»
 Номинировался в 1961 году за фильм «Исход»

 Номинировался на «Золотой глобус» в 1953 году за операторскую работу в фильме «Вор»

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу